La liste des commandes et des livraisons de l'Alstom Citadis recense du matériel roulant ferroviaire de type tramway Alstom Citadis produit par la société Alstom Transport.

Livraisons par zones géographiques 
Liste non exhaustive.

Afrique

Amérique

Asie 

En date de 2017, il n'y a pas d'antécédents d'introduction au Japon de l'Alstom Citadis. Néanmoins le fabricant a signé un protocole  d'accord  en juin 2013, pour l'entrée d'Alstom Citadis sur le marché japonais en l'ajoutant à la gamme de la Japan Transport Engineering Company (JTREC), il y prévoit de développer activement les activités de vente sur ce marché important .

Europe

Océanie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Alstom Citadis

Tramway Alstom